Die deutschsprachigen Postunternehmen (wie z. B. Deutsche Post AG, Österreichische Post AG und Die Schweizerische Post) schreiben gemäß der Vereinbarungen im Weltpostverein (UPU) für Sendungen ins nicht-deutschsprachige Ausland vor, dass die Bezeichnung für die Sendungsart zweisprachig zu vermerken ist, im Allgemeinen auf Deutsch und auf Französisch (Weltpostsprache), ggf. auch in einer im Bestimmungsland allgemein bekannten Sprache.

Im Wesentlichen sind diese Bezeichnungen üblich:

 Blindensendung / Cécogramme
 Brief / Lettre
 Eil International / Exprès
 Einschreiben / Recommandé
 Eigenhändig / A remettre en main propre
 Rückschein / Avis de réception
 Wert / Valeur déclarée
 Luftpostleichtbrief / Aérogramme
 Luftpost / Par avion / Prioritaire
 Postkarte / Carte postale
 Postlagernd / Poste restante
 Nachnahme / Remboursement
 Absender / Expéditeur
 Empfänger / Destinataire
 Bestimmungsland / Pays de destination

Versandform